Westholme può riferirsi a:
Luoghi
Westholme – una cittadina nella Provincia della Columbia Britannica, in Canada
Westholme – un insediamento vicino Pilton, nella Contea del Somerset, Inghilterra
Altro
Westholme House – un edificio storico a Sleaford, Inghilterra
Westholme School – una scuola a Blackburn, Inghilterra